Городи́щи — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Городищи — деревня в Гороховецком районе.
 Городищи — деревня в Меленковском районе.
 Городищи — посёлок городского типа в Петушинском районе.

Ивановская область 
 Городищи — село в Гаврилово-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Городищи — деревня в Большемурашкинском районе.
 Городищи — село в Борском районе.
 Городищи — деревня в Дальнеконстантиновском районе.

Новгородская область 
 Городищи — деревня в Маловишерском районе.
 Городищи — деревня в Мошенском районе.

Тверская область 
 Городищи — деревня в Бежецком районе.
 Городищи — деревня в Кашинском районе.

Тульская область 
 Городищи — деревня в Веневском районе.

Ульяновская область 
 Городищи — село в Инзенском районе.
 Городищи — деревня в Ульяновском районе.

Ярославская область 
 Городищи — село в Переславском районе.
 Городищи — деревня в Угличском районе.
 Городищи — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Малые Городищи
 Городище
 Городищенский уезд
 Городищенский район